Higham (Babergh) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Higham – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Higham (Forest Heath) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Higham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Higham – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Higham – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)